szakasz, geometriai fogalom
 szakasz, katonai csapategység
 szakasz, jogi fogalom
 Szakasz, település Romániában, Szatmár megyében
 A szakasz, amerikai film